Jane Alexander peut désigner :
 Jane Alexander (1939-), actrice et productrice américaine ;
 Jane Alexander (1959-), artiste plasticienne sud-africaine ;
 Jane Alexander (1973-), actrice anglaise.